Le championnat d'Espagne d'échecs des clubs (en espagnol : ) est une compétition qui permet de désigner le meilleur club d'échecs d'Espagne.

Règlement de la compétition 

Huit équipes de six joueurs (dont une femme) s'affrontent sur 6 échiquiers.

Structure du championnat 
Le championnat est composé de plusieurs divisions, dont la division élite s'appelle le . La division en dessous est appelée .

Liste des vainqueurs

Liens externes 
 Liste des vainqueurs sur le site Ajedrez de Attaque
 Histoire du championnat sur le site Historiadelajedrezespanol
 La liste des équipes vainqueuses sur OlimpBase.org.

Notes et références 

Compétition d'échecs
Échecs en Espagne
échecs